Martin Neuffer ist der Name folgender Personen:

* Martin Neuffer (Jurist) (1594–1638), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Martin Neuffer (Verwaltungsjurist) (1924–2004), deutscher Jurist, Fernsehintendant und Politiker